Sonate voor trombone en piano (Arnestad), gecomponeerd door Finn Arnestad
Sonate voor trombone en piano (Holmboe), gecomponeerd door Vagn Holmboe